Барабас има више значења:

 Барабас (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Барабас (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику